La Delta Ethniki 1982-1983 è la 1ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1983-1984
      Retrocesse nei Campionati regionali 1983-1984

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1983-1984
      Retrocesse nei Campionati regionali 1983-1984

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1983-1984
      Retrocesse nei Campionati regionali 1985-1986

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1983-1984
      Retrocesse nei Campionati regionali 1983-1984

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1983-1984
      Retrocesse nei Campionati regionali 1983-1984

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1983-1984
      Retrocesse nei Campionati regionali 1983-1984

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1983-1984
      Retrocesse nei Campionati regionali 1983-1984

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1982
Calcio nel 1983